Pseudopulicidae (лат., от  и  — «ложная блоха») — ископаемое семейство гигантских блох, которые питались на динозаврах или птерозаврах. Внутренняя Монголия и Ляонин (Китай; юрские и меловые отложения возрастом от 125 до 165 млн лет). 3 рода.

Описание 
Вымершие насекомые, сходные с современными блохами, длина тела около 2 см. Ротовые органы колюще-сосущего типа, крупные (от 3 до 5 мм длиной). Бескрылые насекомые с усиками в которых более 15 члеников. Тело покрыто волосками, направленными назад. Глаза крупные. Ноги вытянутые, не прыгательные. Голени с жёсткими щетинками-ктенидиями, лапки с коготками. От современных блох отличаются отсутствием прыгательных ног, формой тела и его крупными размерами (почти в 10 раз крупнее), многочлениковыми усиками, отсутствием ктенидиев на голове и пронотуме. Зубчатая лациния ротовых органов Pseudopulicidae у современных блох известна у Tungidae (Tunga).

Классификация
Три ископаемых рода. 
Pseudopulicidae объединяют вместе с семействами Saurophthiridae и Tarwiniidae в надсемейство Saurophthiroidea.

Примечания

Ссылки 
 

Вымершие блохи
†